Cangandala kan syfta på följande platser:

Angola 

 Parque Nacional de Cangandala, park, Malanje, 
 Município Cangandala, kommun, Malanje, 

Robotskapade Angolaförgreningar